Opaka, une obchtina dans l'oblast de Targovichté en Bulgarie. 
 Opaka, une localité dans la voïvodie des Basses-Carpates en Pologne.